Swing Fever – film del 1937 diretto da Jean Yarbrough
Swing Fever – film del 1943 diretto da Tim Whelan